Дифференциа́льный (различи́тельный) при́знак (ДП) — одно из основных понятий лингвистики: то или иное свойство языковых единиц, противопоставляющее их другим единицам того же уровня, им не обладающим (или обладающим противоположным свойством). Так, в русском языке звук  противопоставлен звуку  по наличию свойства палатализованности, словоформа стол — словоформе столы по числу, значение слова олень — значению слова камень по одушевлённости.

В фонологии 
В фонологии понятие дифференциального признака разработано в наибольшей степени. Различают релевантные и нерелевантные (иррелевантные) для фонологической системы данного языка ДП. ДП является релевантным, если по нему противопоставляются какие-либо фонемы данного языка. К примеру, в русском языке для согласных релевантен ДП звонкости — глухости (том — дом), однако не во всех позициях: глухость согласных на конце слов обусловлена позицией, а значит нерелевантна (лук — луг ).

Фонема может быть представлена как совокупность (пучок) «фонологически существенных [различительных] признаков, свойственных данному звуковому образованию». Элементы пучка, впрочем, «выступают вместе, а не раздельно», неразрывно связаны друг с другом. Фонема не состоит из ДП в том же смысле, в каком слово состоит из фонем, являющихся сегментными (линейными) единицами.

Совокупность ДП, общих для членов нейтрализующегося фонологического противопоставления, называется архифонемой. Термин ведёт своё происхождение из фонологии Н. С. Трубецкого.

См. также 
 Универсальные фонетические классификации
 Соответственное явление

Примечания 

Лингвистика
Фонология